Der Hammerwurf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 28. und 30. Juni 2012 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Europameister wurde der ungarische Vizeweltmeister von 2011 und EM-Dritte von 2010 Krisztián Pars.Er gewann vor dem russischen WM-Dritten von 2009 Alexei Sagorny.Bronze ging an den polnischen Olympiasieger 2000, Weltmeister von 2001, WM-Dritten von 205 und Vizeweltmeister von 2009 Szymon Ziółkowski.

Bestehende Rekorde 

Der schon seit 1986 bestehende EM-Rekord wurde auch bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der ungarische Europameister Krisztián Pars im Finale mit 79,72 m, womit er 7,02 m unter dem Rekord – gleichzeitig Welt- und Europarekord – blieb.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
28. Juni 2012, 13:55 Uhr

31 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Einer von ihnen (hellblau unterlegt) übertraf die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 77,50 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den sechs nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Werfer aufgefüllt. So mussten schließlich 72,85 m für die Finalteilnahme erbracht werden.

Gruppe A

Gruppe B 

Weitere in Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Hammerwerfer:

Finale 
30. Juni 2012, 2105 Uhr

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 28. Februar 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 28. Februar 2023
 Men Hammer Throw Athletics European Championship 2012 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 28. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Men Hammer Throw, S. 687f, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 28. Februar 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 28. Februar 2023

Videolink 
 2012 european champ Helsinki men hammer final, youtube.com (französisch), abgerufen am 28. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hammerwurf Manner